

Arte
 Silvano – Opera lirica di Pietro Mascagni

Geografia
 Silvano d'Orba – comune italiano in provincia di Alessandria
 Silvano Pietra – comune italiano in provincia di Pavia

Mitologia
 Silvano – divinità della mitologia romana

Musica 
 Silvano – brano musicale di Enzo Jannacci, Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto contenuto nel singolo di Cochi e Renato del 1978 Lo sputtanamento e nell'album di Enzo Jannacci del 1980 Ci vuole orecchio.

Onomastica
 Silvano – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Silvano – ufficiale dell'Impero Romano
 Silvano o Sila – compagno di Paolo di Tarso, tra i primi diffusori del cristianesimo
 Bernardo Silvano – geografo ed umanista italiano
 Ermanno Silvano – arbitro di calcio italiano

Pagine correlate
 Silvani